«Гуляй, мужик!» — пятый официальный (седьмой оригинальный) альбом российской рок-группы «Сектор Газа», записанный зимой 1992 года.

Об альбоме 
Альбом содержит одни из самых известных песен группы — «Гуляй, мужик!» и «Бомж», а также песню с наибольшим количеством ненормативной лексики — «Частушки».

Также в состав альбома входит песни "Л.Т.П." и "Видак", которая упоминается в более ранних сборниках Сектора в песне "Спор" (Альбом "Ядрёна вошь" 1990 года). Объясняется это тем, что "Видак" в первой версии вышла в составе самого первого альбома "Плуги-вуги" 1989 года.

Список композиций

Песни 

 Песня «Мастурбация» была впоследствии перепета группой «Красная плесень». Стёб-перепевка называлась «Онанист», но в ней не использовался припев, а только мелодия и смонтированная из оригинала «минусовка» куплетов.
 Песня «Видак» отсылает к песне «Видео» Михаила Литвина на стихи А. Елина из репертуара группы «Рондо». Также песня с похожим сюжетом была у Анатолия Полотно и группы «Лоцмэн» в альбоме «Ой, Лёли-лёли» (1988-й год).
 В песне «Колхозная» в начале третьего куплета полностью приводится народная частушка «Урожай у нас высокий».
 Текст к песне «Бомж» сочинён Клинских в 1991 году. (Автоэпиграф к песне:  «Три месяца назад я написал эту песню, но с ебучим темпом инфляции я заебался тексты переделывать. Так что пусть в этой песне всё остаётся как было.»). Хотя по некоторым другим данным в первоначальном варианте песни упоминался 1990 год. Впоследствии на концертах вместо: «Мне за них шестьдесят копеек отдадут» Юрий Клинских пел: «Мне за них немного денег отдадут».
 Песня «Як на хуторе» отсылает к украинскому песенному фольклору, а в частности — к народной песне «Ти ж мене підманула». Хоровой запев-акапелла в начале композиции был перепет группой «Красная плесень» для песни «Галюны».
 В композиции «Частушки» эксплуатируется стиль диско конца 80-х — начала 90-х годов и используются музыкальные темы из песен Олега Газманова («Свежий ветер», «Морячка»), групп «Комбинация» («Бухгалтер»), «На-На» («Баба-Яга») и «Любэ» («Батька Махно»), Частушки, перепета Владимиром Нежным, а также вариации на тему русской плясовой и цыганской музыки. Эта композиция была впоследствии перепета группой «Красная плесень» и являла собой тоже подборку обсценных частушек с тем же проигрышем из песни «Бухгалтер» группы «Комбинация».
 Из-за того, что Юрий (Хой) Клинских не контролировал типографский процесс, на буклетах кассет, пластинок и дисков, изданных «Gala Records», из года в год печаталась недостоверная информация: неверный состав группы, публиковались не соответствующие хронологии фотографии, кое-где перепутаны даты и имена. Данный альбом точно так же не обошёлся без подобных ляпов.
Во вступлении заглавной композиции было записано 3 гитары в разных тональностях.

Участники записи 

 Юрий Клинских — вокал, ритм-гитара, акустическая гитара, тексты, музыка, аранжировка
 Игорь Жирнов — лидер-гитара
 Сергей Тупикин — балалайка (9)
 Татьяна Фатеева — бэк-вокал (9, 12), стоны (2)
 Алексей Ушаков — клавишные, бэк-вокал (9)

 Андрей Дельцов — запись и сведение
 Алексей Брянцев (DJ Крот) — продюсер ремикса (13)

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы 

Альбомы 1992 года
Рок-альбомы
Альбомы группы «Сектор газа»
Альбомы России